Mario Giovany Acevedo Menzie (Puerto Barrios, 15 de fevereiro de 1969) é um ex -futebolista guatemalteco, que atuava como atacante.

Carreira em clubes
El Coyote, como é conhecido, iniciou sua carreira no Suchitepéquez, mas seu período com o clube não foi citado, tal como as suas passagens por Antigua, Venados de Yucatán e Cobán Imperial.

Em 2000, Acevedo assinou com o Municipal, onde se tornou ídolo da torcida roja. Atuou em 100 partidas e marcou quarenta gols durante os nove anos que envergou a camisa do Municipal.

Ainda jogou por uma temporada no Heredía Jaguares até retornar ao Suchitepéquez.

Encerrou a carreira em 2010 com 40 anos de idade no clube que começou no futebol.

Seleção 
El Coyote estreou pela Seleção Guatemalteca de Futebol em 1996, contra a Jamaica. Atuou em 53 partidas e marcou cinco gols pela Guatemala, entre 1996 e 2008, quando deixou a Seleção aos 38 anos.

O único torneio que Acevedo disputou com a Guatemala foi a Copa Ouro da CONCACAF 2003.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Guatemala
Futebolistas do Club Social y Deportivo Municipal
Futebolistas do CSD Cobán Imperial